Craig Wood (golfeur) (1901-1968), golfeur professionnel américain ;
 Craig Wood (monteur), monteur australien.

Voir aussi 
 Kate Craig-Wood (1977-2020), entrepreneure britannique en informatique.